Łyszczarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Łyszczarczyk (* 1998), US-amerikanisch-polnischer Eishockeyspieler
 Dariusz Łyszczarczyk (* 1975), polnischer Eishockeyspieler